Lipa je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Generalski Stol, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 47 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.

Spomenici i znamenitosti 
 Kurija Lipa
 Crkva sv. Nikole

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji